Paniceae — триба трав'янистих рослин з родини тонконогових (Poaceae). Містить понад 1500 видів у 84 родах. Поширені переважно в тропічних та субтропічних регіонах світу. Деякі види трапляються у теплих районах помірних регіонів.

Роди 

Просові
Триби рослин